Фо́герти () — имя собственное в англоговорящих странах; распространено в виде фамилии.

Известные носители 
 Фогерти, Джон (род. 1945) — американский певец, гитарист и автор песен, лидер группы Creedence Clearwater Revival.
 Фогерти, Том (1941—1990) — американский музыкант, ритм-гитарист группы Creedence Clearwater Revival, брат Джона.

См. также 
 Фогарти